Хаглиды (Haglidae) — ископаемое семейство прямокрылых насекомых из надсемейства Hagloidea. Мезозойская эра.

Описание 
Внешне напоминали современных кузнечиков и, возможно, были хищными геобионтами (или частично фитобионтами со смешанным питанием). Задние ноги прыгательного типа. Переднее крыло длинно-эллиптическое с закруглёнными концами. Медиальная и кубитальные жилки отделённые и сильно разветвлённые. Лапки 4-члениковые. Стридуляционный аппарат развит, но очень примитивного типа (у самок может отсутствовать). В юрском периоде были самой массовой группой прямокрылых насекомых.

Систематика 
Типовой род  (описанный из нижней юры Англии) послужил основой для выделения таксона , которое впервые в качестве семейства выделил в 1906 году австрийский энтомолог Антон Хандлирш (1865—1935).
Ранее в широкой трактовке Haglidae включало и несколько современных реликтовых видов, например, Paracyphoderris erebeus (Индия) и 2 вида рода Cyphoderris (США и Канада). Вместе с несколькими полностью вымершими семействами († — † — † — † — †) образуют надсемейство . Семейство Haglidae известно с триасового периода, в меловом периоде полностью вымерли. Выделяют несколько подсемейств: Angarohaglinae — Bachariinae — Cyrtophyllitinae — Haglinae — Haglopterinae — Isfaropterinae — Prophalangopseinae — Triassaginae — Tshorkuphlebiinae — Voliopinae.

 †Angarohaglinae Gorochov, 1995
 †
 †
 †Bachariinae Gorochov, 1988
 †
 †
 †
 †
 †
 †Cyrtophyllitinae Zeuner, 1935
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †Haglinae Handlirsch, 1906
 = synonym Prohaglinae Riek, 1954
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †Haglopterinae Gorochov, 1986
 †
 †Isfaropterinae Martynov, 1937
 =synonym Isfaropteridae Martynov, 1937
 †
 †Isfaroptera grylliformis, Isfaroptera yujiagouensis
 †Triassaginae Gorochov & Maehr, 2008
 = Maraginae Gorochov, 1986
 †
 †
 †
 †
 †
 †Tshorkuphlebiinae Martynov, 1937
 = synonym Tshorkuphlebiidae Martynov, 1937
 †
 †Voliopinae Gorochov, 1986
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 Incertae Sedis
 †
 †
 †
 †
 †
 †

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Wappler, Torsten. 2001: Haglidae Insecta Orthoptera from the Upper Triassic Molteno Formation in southern Africa Haglidae Insecta Orthoptera aus der obertriassischen Molteno-Formation im suedlichen Afrika. Neues Jahrbuch fuer Geologie und Palaeontologie Abhandlungen. Dezember; 2223: 329—352.

Ссылки 
 Haglidae

Вымершие прямокрылые
†